Sanbernardinos – abitanti di San Bernardo (Cundinamarca)
Sanbernardinos – abitanti di San Bernardo (Nariño)
Sanbernardinos – abitanti di San Bernardo del Viento